L'avenue Rockfeller peut désigner :
 l'avenue Rockefeller à Lyon ;
 l'avenue Rockefeller à Paris ;
 l'avenue Rockefeller à Versailles.